Было́е:

 Былое — синоним слова прошлое.
 «Былое» — журнал по истории революционного движения в России, выходивший в начале XX века.
 «Былое» — газета по экономической истории России, выходившая с XVIII века до конца 1920-х годов.

См. также 
 «Былое и думы» — литературное произведение, написанное Александром Ивановичем Герценом в жанре воспоминаний.